Polytretophora är ett släkte av svampar. Polytretophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polytretophora